Jan Krenz-Mikołajczak
 Jan Krenz (dyrygent)